Egoizm etyczny – doktryna etyczna, która mówi, że jednostki powinny robić to, co leży w ich interesie
 egoizm w psychologii – pojęcie, które zakłada, że działania jednostki są motywowane wyłącznie jej własnym interesem
 Egoizm genów – pojęcie wprowadzone przez Richarda Dawkinsa
 Racjonalny egoizm – wiara w to, że działanie we własnym interesie jest postawą racjonalną
 Solipsyzm – czasami nazywany egoizmem – wiara jednostki tylko we własne istnienie (negacja rzeczywistości), lub że tylko jej własne doświadczenia mogą być zweryfikowane
 Anarchizm egoistyczny - forma anarchizmu indywidualistycznego nazywana również egoizmem, reprezentowana przez Maxa Stirnera

Zobacz też 

 Egotyzm – nadmierne poczucie własnej wartości
 Altruizm – przeciwieństwo egoizmu
 Indywidualizm – skupienie się na jednostce zamiast na społeczności
 Machiavellizm – tendencja do działania egoistycznego z pominięciem zasad moralnych oraz doktryna polityczna
 Filozofia obiektywizmu system filozoficzny stworzony przez Ayn Rand, akceptujący w etyce jedynie własny interes
 Apoteoza – nadanie komuś boskiego uwielbienia

Linki zewnętrzne